Lucas Cranach starszy (1472–1553) – niemiecki malarz i grafik epoki renesansu, ojciec Lucasa Cranacha młodszego
 Lucas Cranach młodszy (1515–1586) – niemiecki malarz i projektant drzeworytów, syn Lucasa Cranacha starszego